Schleper ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Schleper (* 1990), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Christa Schleper (* 1962), deutsche Mikrobiologin
 Sarah Schleper de Gaxiola (* 1979), US-amerikanisch-mexikanische Skirennläuferin